Женский командный чемпионат мира 2011 — 3-й командный чемпионат мира среди женщин, который проходил с 18 по 27 декабря 2011 года в Мардине.
 Место проведения: Erdoba Elegance Hotel
 Главный судья: Erdem Uçarkuş (TUR)

Квалификанты 

 Турция — принимающая страна,
 Россия, Китай, Грузия — лучшие сборные по итогам шахматной олимпиады 2010. (Сборные США и Кубы не приехали)
 Украина — бронзовый призёр командного чемпионата Европы 2009 года.
 Вьетнам — победитель командного чемпионата Азии 2009 года.
 ЮАР — бронзовый призёр Всеафриканских игр 2011 года.
 Индия, Армения, Греция — приглашенные сборные.

Команды

Таблица

Индивидуальные медали 

 Доска 1:  Хампи Конеру 2656
 Доска 2:  Цзюй Вэньцзюнь
 Доска 3:  Чжао Сюэ
 Доска 4:  Тань Чжунъи
 Резервная:  Саломе Мелия

Ссылки 
 Официальная страница турнира
 Информация о чемпионате на olimpbase

Примечания 

Декабрь 2011 года
Командные чемпионаты мира по шахматам
2011 год в шахматах